Гительман — еврейская фамилия немецкого происхождения.

 Гительман, Лев Иосифович (1927—2008) — российский искусствовед, театровед, профессор.
 Гительман, Хелен (1916 — ?) — бельгийская поэтесса.